Kristýna Plíšková e Evgeniya Rodina erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Asia Muhammad e Taylor Townsend hanno sconfitto Catherine McNally e Jessica Pegula con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Duan Yingying /  Nao Hibino (primo turno)
  Makoto Ninomiya /  Yang Zhaoxuan (quarti di finale)

  Samantha Stosur /  Yanina Wickmayer (semifinale)
  Asia Muhammad /  Taylor Townsend (campionesse)

Wildcard 

  Hailey Baptiste /  Claire Liu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Indian Wells 2020